Смирный:

 Смирный, Александр Михайлович (род. 1959) — российский государственный деятель, генерал-полковник полиции.
 Смирный — пароход Беломорской флотилии.
 Смирный эйренис — вид змей из рода эйренисов семейства ужеобразных.

См. также 
 Смирное